

Geografia
Bande – frazione del comune italiano di Cavriana in provincia di Mantova
Bande – comune del Niger nel dipartimento di Magaria
Bande – comune della Spagna nella provincia di Ourense

Persone
Boureima Hassane Bandé – calciatore burkinabé
Francesco Bande – fisarmonicista e cantante italiano

Altri progetti

Pagine correlate
Banda